Johann Lienbacher ist der Name folgender Personen:

* Johann Lienbacher (Priester) (1818–1893/1894), österreichischer Priester und Bergwerksbesitzer 
 Johann Lienbacher (Politiker) (* 1934), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter